Lyon – miasto we Francji
 Lyon – rzeka w Szkocji
 Loch Lyon – jezioro w Szkocji
 Lyon – ród szkocki
 Lord Lyon – tytuł herolda Szkocji

Miejscowości w USA:
 Lyon – miasto w stanie Mississippi, w hrabstwie Coahoma
Gminy w USA:
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Lyon (|ang. Lyon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lyon (|ang. Lyon County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Lyon (|ang. Lyon County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Lyon (|ang. Lyon County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Lyon (|ang. Lyon County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Lyon (|ang. Lyon County) – w stanie Nevada